Појам Розвел може да се односи на:
 Розвел (Нови Мексико), град у САД у држави Нови Мексико
 Розвел (Џорџија), град у САД у држави Џорџија
 Розвел (серија)